Berisha, apellido, puede hacer referencia a:

 Besart Berisha, futbolista albano-kosovar
 Valon Berisha, futbolista kosovar
 Etrit Berisha, portero albanés
 Sali Ram Berisha, político albanés.